В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Трейсі Остін 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Трейсі Остін (фінал)
  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Гана Мандлікова (2-ге коло)

 Беттіна Бюнге (1-ше коло)
 Сільвія Ганіка (півфінал)
 Міма Яушовець (півфінал)
 Енн Сміт (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix